Paddle, palabra que en inglés significa paleta, pala o remo, puede referirse a:

 Pádel, deporte de paleta o pala inventado en México en la segunda mitad del siglo XX.
 Paddle tennis, deporte basado en el tenis, inventado en EE. UU., cuyo primer torneo se celebró en 1922.
 Paddle, controlador de videojuegos.
 Kid Paddle, historieta franco-belga, así como el nombre de su protagonista.
 Surf de remo, deporte conocido en español como surf de remo.